Дім МК, мистецтво та освіта — українська компанія, що має на меті створення передумов для розвитку відкритого інтелектуального й творчого середовища. Знаходиться у Києві по вулиці Богдана Хмельницького 57Б.

Історія 
Початково Дім освіти та культури «Майстер Клас» розташовувався в Києві по вулиці Лаврській, 16А.

Діяльність 
В приміщенні та за організаційної підтримки центру здійснюються

Освітні проєкти:
 Школа англійської мови «Оксфорд Клас»
Майстерні:
 Арт-майстерня для дітей та дорослих
 Літературна майстерня
 Театральна майстерня
 Дитяча театральна студія
 Програми шкільних канікул
Культурні проєкти:
 іспаномовний кіносалон
 авторський проєкт Олексія Когана «Тема з варіаціями. Live»
 музичний проєкт «MK CLassics»
 мистецько-освітній проєкт "Київські суботи"
Фестивалі:
 Міжнародний джазовий фестиваль Jazz in Kiev
 Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест»
 Міжнародний кінофестиваль «Молодість» та інші
 Міжнародний дитячий джазовий фестиваль «Окешкин Джаз».

«Майстер Клас» став партнером ГО «Вікімедіа Україна» в організації української частини фотоконкурсу «Вікі любить пам'ятки 2012». В приміщеннях центру проведені засідання журі конкурсу, церемонія нагородження та виставка робіт-переможців.

Послуги 
Центр надає послуги конференц-сервісу, книготоргівлі («Книжкова крамничка»), харчування (Master Friends Cafe), Арт-галереї.

Примітки

Посилання 
 

Культура Києва
Освіта в Києві